Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Swedish Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kolumbijský pár Catalina Castañová a Mariana Duqueová Mariñová, jehož členky nestartovaly společně. Spoluhráčkou Duqueové se stala brazilská tenistka Teliana Pereirová, s níž vypadla v semifinále, když Jihoameričanky nestačily na Medinaovou Garriguesovou hrající po boku Zakopalové. Castañová do turnaje nezasáhla.

Vítězem se stala nejvýše nasazená dvojice složená ze Španělky Anabel Medinaové Garriguesové a Češky Kláry Zakopalové, které ve finále zdolaly rumunsko-italský pár Alexandra Dulgheruová a Flavia Pennettaová, stejným poměrem gamů, jakým skončilo finále souběžně hraného badgasteinského turnaje, 6–1 a 6–4..

Nasazení párů 
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Klára Zakopalová (vítězky)
  Arantxa Parraová Santonjaová /  Sílvia Solerová Espinosová (čtvrtfinále)
  Alla Kudrjavcevová /  Olga Savčuková (čtvrtfinále)
  Irina Burjačoková /  Anna Tatišviliová ''(čtvrtfinále)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01={{nowrap| A Medina Garrigues   K Zakopalová}}
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= N Bratčikova   C Garcia
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Melnikova   X Palkina
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= J Cabaj Awad   C Lister
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=[5]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= A Kudrjavceva   O Savčuk
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Kondratěva   L Thorpe
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Arvidsson   J Larsson
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=[5]
| RD1-seed08=
| RD1-team08= M Duque Mariño   T Pereira
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09=
| RD1-team09= A Dulgheru   F Pennetta
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= R Hogenkamp   L Kerkhove
| RD1-score10-1=64
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= D Marcinkēviča   N Slater
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= I Burjačok   A Tatišvili
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= J Cohen   J Jegiołka
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= L Arruabarrena   L Domínguez Lino
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= E Allgurin   R Peterson
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Parra Santonja   S Soler Espinosa
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD3-score01-1=79
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= M Duque Mariño   T Pereira
| RD3-score02-1=67
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= A Dulgheru   F Pennetta
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=[10]
| RD3-seed04=
| RD3-team04= L Arruabarrena   L Domínguez Lino
| RD3-score04-1=63
| RD3-score04-2='''6
| RD3-score04-3=[6]

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Swedish Open 2013